Aleksandr Pankratov – regista sovietico
 Denis Pankratov – ex nuotatore russo
 Nikolaj Pankratov – ex fondista russo